Irniger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Irniger (* 1979), Schweizer Jazzmusiker
 Marianne Irniger (* 1966), Schweizer Skilangläuferin
 Paul Irniger (1913–1939), Schweizer Delinquent